Hadding peut faire référence à:
 Hadding (Mythologie nordique), un personnage rencontré dans l'œuvre de l'historien médiéval Saxo Grammaticus Geste des Danois
 Annette Hadding (née en 1975), une nageuse allemande
 Assar Hadding (1886-1962), un géologue, minéralogiste et universitaire suédois
 Ulle Hadding (née en 1977), une réalisatrice allemande
 Ulrich Hadding (1937–2018), un médecin et microbiologiste allemand
 Walther Hadding (né en 1934), un juriste allemand